Марфинское — название населённых пунктов в России:

 Марфинское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Марфинское — деревня в Галичском районе Костромской области.

См. также 
 Марфинское сельское поселение